Московскобобрицкий сельский совет ()  — входит в состав
Лебединского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Московский Бобрик
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Московский Бобрик 
 с. Берёзов Яр 
 с. Влезки 
 с. Пашкино

Примечания 

Местные советы (Лебединский район)